В одиночному розряді тенісного турніру Fila Europa Cup 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Андреа Темешварі здобула титул, у фіналі перемігши Еву Пфафф 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Андреа Темешварі (переможниця)
 Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Кеті Горват (2-ге коло)
 Ева Пфафф (фінал)

 Іва Бударжова (2-ге коло)
 Мануела Малєєва (2-ге коло)
 Іванна Мадруга-Оссес (півфінал)
 Бет Герр (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Hamburg
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983